pole fizyczne w fizyce i matematyce to przestrzenny rozkład pewnej wielkości
 ze względu na typ wielkości: pole skalarne, pole wektorowe, pole tensorowe
 ze względu na przestrzenny rozkład pola: pole centralne, pole jednorodne
 ze względu na opisywaną wielkość pole grawitacyjne, pole elektrostatyczne, pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne
 pole górnicze
 pole naftowe
 pole powierzchni (pojęcia matematyczne)
 pole (informatyka) – zmienna, wchodząca w skład stanu obiektu
 pole znacznikowe – specjalny rodzaj pola w rekordach z wariantami
 pole widzenia
 pole firnowe
 pole - synonim "na zewnątrz"
 pole (rolnictwo) – powierzchnia uprawna gruntów rolnych
 pole (socjologia) – kategoria teorii Pierre'a Bourdieu

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 15, w tym 2 podstawowe
 Pole - część miasta Brzostek
 Pole – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Pole - część wsi Prusinowice w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Pole - część wsi Kowalowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice
 Pole - część wsi Bęczyn w  woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica 
 Pole - część wsi Melanów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Pole – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów 
 Pole - część wsi Głowienka w woj. podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Pole - część wsi Przybówka w woj. podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Pole - część wsi Dulcza Mała w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Pole - część wsi Zdziarzec w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Pole - część wsi Wola Rafałowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Pole - część wsi  Dębowiec w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Dębowiec
 Pole - część wsi Konarskie w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Pole - część wsi Skrzynki w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik

Inne 
 Pole – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Dworzec
 Pole – wieś w Botswanie w dystrykcie North East
 Pole – zespół muzyczny
 Pole – brytyjsko-irlandzki dramat z 1990 roku

Zobacz też 
 Pola